

Geografia
Platania – comune italiano della provincia di Catanzaro

Persone
Angelo Platania, noto anche con lo pseudonimo di Aurox – fumettista italiano
Federico Platania – scrittore italiano
Giacinto Platania – pittore, decoratore e ingegnere italiano
Marco Platania – ex rugbista a 15 italiano
Pasquale Platania – scultore italiano
Pietro Platania – compositore italiano
Gaetano Platania- storico italiano

Sport
A. O. Platania Chaniōn – società calcistica greca